De familie Conrad is een familie van Nederlandse waterbouwkundige ingenieurs, spoorwegpioniers en militairen van het KNIL.

 Frederik Willem Conrad sr. (1769-1808) was hoofdinspecteur van de waterstaat en de opvolger van Christaan Brunings in die functie
 Jan Willem (1795-1853) was waterbouwkundige en spoorwegingenieur, hij ontwierp spoorlijnen in Noord Nederland en was betrokken bij de aanleg van verschillende waterwegen
 Jan Frederik Willem Conrad (1825-1902) was hoofdinspecteur van Rijkswaterstaat en betrokken  bij veel waterbouwkundige werken in de periode 1850-1890, zoals het Noord-Hollands kanaal. 
 Jan Willem Conrad (1857-) was in Goes commies van het Departement van Waterstaat, hij vertrok in 1885 naar Ensenada (Argentinië) waar hij is overleden, hij trouwde met  Rosario Juarez, de dochter van Benito Juaréz, president van Mexico.
 Julius Willem Hendrik (1827-1888) Ingenieur-werktuigkunde van de Nederlandsche Centraal-Spoorweg Maatschappij.
 Julius Willem Hendrik (1858-1912), koopman, fabrikant
 Frederik Willem (1894-) werd koopman in Soerabaja 
 Frederik Willem (1929-) 
 Henri Guillaume (1895-) Geëmigreerd naar Zuid Afrika, boer
 Julius Willem Hendrik (1898-) naar Frankrijk
 Martinus Hendrik Conrad (1798-1854)  was hoofdingenieur 1e klasse van de Waterstaat en betrokken bij de aanleg van de haven van Middelburg en de Zuid-Willemsvaart. Hij werkte aan de verbetering van de Rijn  en adviseerde ook bij de aanleg van de Donau-Tisza verbinding.
 Frederik Willem Johan Conrad, 1827 , onderofficier KNIL
 Johan Conrad, (1829-1869) Kapitein KNIL ridder Militaire Willemsorde
 Frederik Willem(1834-) 1e Luitenant KNIL
 Marinus Hendrik (1837-1896) was onderopzichter 1e kl. Staats Spoorwegen, is naar Ned Indië gegaan
 Frederik Willem (1872-1912) directeur havenbedrijf Soerabaja
 Frederik Willem Conrad jr. (1800-1870) was hoofdinspecteur van de waterstaat, oprichter van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, en president Internationale Commissie van het Suezkanaal.
 Frederik Willem Conrad (1832-1861) Hij is op zijn  28e overleden in Tebing Tinggi, Sumatra
 Martinus Johannnes (1773-1810) werkte als waterbouwkundige aan de strandhoofden bij de Hondsbossche zeedijk en werd daarna genieofficier. Hij verliet de militaire dienst en werd opzichter van de Baardwijkse Overlaat.
 Meindert Monsieur-Conrad, (Alkmaar, 7 januari1806 - Steenwijk, 30 augustus1829). Hij is verdronken “in het Diep buiten de Woldpoorte; wonende te Amsterdam”.

Nederlands waterbouwkundige